Cantonul Saint-Sauveur este un canton din arondismentul Lure, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Ailloncourt || align="right" | 224 || align="right" | 70300 || align="right" | 70007
|-
| Baudoncourt || align="right" | 539 || align="right" | 70300 || align="right" | 70055
|-
| Breuches || align="right" | 751 || align="right" | 70300 || align="right" | 70093
|-
| Breuchotte || align="right" | 293 || align="right" | 70280 || align="right" | 70094
|-
| Brotte-lès-Luxeuil || align="right" | 212 || align="right" | 70300 || align="right" | 70098
|-
| La Chapelle-lès-Luxeuil || align="right" | 431 || align="right" | 70300 || align="right" | 70128
|-
| Citers || align="right" | 751 || align="right" | 70300 || align="right" | 70155
|-
| La Corbière || align="right" | 93 || align="right" | 70300 || align="right" | 70172
|-
| Dambenoît-lès-Colombe || align="right" | 277 || align="right" | 70200 || align="right" | 70195
|-
| Éhuns || align="right" | 232 || align="right" | 70300 || align="right" | 70213
|-
| Esboz-Brest || align="right" | 378 || align="right" | 70300 || align="right" | 70216
|-
| Froideconche || align="right" | 1 973 || align="right" | 70300 || align="right" | 70258
|-
| Lantenot || align="right" | 271 || align="right" | 70200 || align="right" | 70294
|-
| Linexert || align="right" | 139 || align="right" | 70200 || align="right" | 70304
|-
| Magnivray || align="right" | 155 || align="right" | 70300 || align="right" | 70314
|-
| Ormoiche || align="right" | 61 || align="right" | 70300 || align="right" | 70398
|-
| Rignovelle || align="right" | 96 || align="right" | 70200 || align="right" | 70445
|-
| Sainte-Marie-en-Chaux || align="right" | 162 || align="right" | 70300 || align="right" | 70470
|-
| Saint-Sauveur || align="right" | 2 037 || align="right" | 70300 || align="right" | 70473
|-
| Visoncourt || align="right" | 37 || align="right" | 70300 || align="right" | 70571
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône